Pierick ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Pierick (1928–2023), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Mary Prema Pierick (Ordensname, bürgerlich Mechthild Pierick) (* 1953), katholische Ordensschwester und Generaloberin der Missionarinnen der Nächstenliebe in Kalkutta